

Geografia
 Ericson – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato del Nebraska

Persone
 Bo Ericson – martellista svedese
 Eric Ericson – direttore d'orchestra svedese
 Georg Ericson – allenatore di calcio e calciatore svedese
 Håkan Ericson – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
 Harald Ericson – fondista svedese
 John Ericson – attore tedesco naturalizzato statunitense
 Leif Ericson – esploratore islandese